

Жданове — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці

 Жданове — колишня назва села Мурафа Шаргородського району Вінницької області (до 1989 року)
 Жданове — колишня назва селища Надіївка Солонянської селищної громади Дніпровського району Дніпропетровської області (до 2016 року)